Olyra – rodzaj roślin bambusowych (Bambusoideae)
 Olyra – rodzaj ryb sumokształtnych
 Olyra – synonim Euwallengrenia – rodzaj motyli z rodziny barczatkowatych (Lasiocampidae)